În teoria corpurilor, o ramură a matematicii, polinomul minim al unei valori  este, într-o exprimare neformală, polinomul cu cel mai mic grad având coeficienți de un tip specificat, astfel încât  este o rădăcină a polinomului. Dacă polinomul minim al lui  există, acesta este unic. Coeficientul termenului de cel mai înalt grad din polinom trebuie să fie 1, iar coeficienții rămași ar putea fi de tip numere întregi, numere raționale, numere reale sau de alte tipuri.

Formal, un polinom minim este definit în raport cu o extensie de corp E/F, ca element al extensiei de corp E. Polinomul minim al unui element, dacă există, este un membru al F[x], , având variabila x și coeficienți în F. Având în vedere un element  din E, fie  mulțimea tuturor polinoamelor f(x) în F[x] astfel încât  Elementul  se numește rădăcină sau zero al fiecărui polinom din . Mulțimea  este un  al F[x]. Polinomul zero, ai cărui coeficienți sunt 0, este în fiecare  deoarece  pentru orice  și . Acest lucru face ca polinomul zero să fie inutil pentru clasificarea diferitelor valori ale  în tipuri, deci este exceptat. Dacă există polinoame diferite de zero în , atunci  se numește element algebric peste F, și există un polinom monic de cel mai mic grad în . Acesta este polinomul minim al  în raport cu E/F. Este unic și ireductibil peste F. Dacă polinomul zero este singurul membru al , atunci  se numește element transcendent peste F și nu are polinom minim în E/F.

Polinoamele minime se folosesc la construirea și analiza extensiilor de corp. Când  este algebric cu un polinom minim a(x), cel mai mic corp care conține atât F, cât și  este izomorf cu  F[x]/⟨a(x)⟩, unde ⟨a(x)⟩ este idealul lui F[x] generat de a(x). Polinoamele minime sunt, de asemenea, utilizate pentru a defini elementele conjugate.

Definiție 
Fie E/F o extensie de corp,  un element din E, și F[x] inelul polinoamelor în x peste F. Elementul  are un polinom minim atunci când  este algebric peste F, adică când  pentru un polinom diferit de zero f(x) în F[x]. Apoi, polinomul minim al  este definit ca polinomul monic de cel mai mic grad dintre toate polinoamele din F[x] având ca rădăcină .

Unicitate  
Fie a(x) polinomul minim al lui  în raport cu E/F. Unicitatea lui a(x) se stabilește luând în considerare  sub din F[x] pe E care înlocuiește  cu x, adică sub<sub>(f(x)) = f(). Nucleul sub, Ker(sub), este mulțimea tuturor polinoamelor din F[x] care au ca rădăcină . Adică, Ker(sub) = J de mai sus. Deoarece sub este un omomorfism de inele, Ker(sub) este un ideal al lui F[x]. Deoarece F[x] este un inel principal ori de câte ori F este un corp, există cel puțin un polinom în Ker(sub) care generează Ker(sub). Un astfel de polinom va avea cel mai mic grad dintre toate polinoamele diferite de zero din Ker(sub), iar a(x) este considerat ca fiind polinom monic unic printre acestea.

Unicitatea polinomului monic 
Se presupune că p și q sunt polinoame monice în J de grad minim n > 0. Deoarece p – q ∈ J  și grad(p – q) < n rezultă că p – q = 0, adică p = q.

Proprietăți 
Un polinom minim este ireductibil. Fie E/F o extensie de corp peste F ca mai sus,  ∈ E și f ∈ F[x] un polinom minim pentru . Se presupune că f = gh, unde g, h ∈ F[x] sunt de grad mai mic decât f. Acum f(α) = 0. Deoarece corpurile sunt, de asemenea, , g(α) = 0 sau h(α) = 0. Acest lucru contrazice minimalitatea gradului lui f. Ca urmare, polinoamele minime sunt ireductibile.

Exemple

Polinomul minim al unei extensii de corp Galois 
Fiind dată o extensie de corp Galois  polinomul minim al oricărui  nu în  poate fi calculat prin dacă  nu are stabilizatori în acțiunea Galois. Deoarece este ireductibil, lucru care poate fi dedus privind rădăcinile , este polinomul minim. De reținut că același tip de formulă poate fi găsită prin înlocuirea  cu  unde  este grupul de stabilizare al . De exemplu, dacă  atunci stabilizatorul său este , deoarece  este polinomul său minim.

Extensii de corp pătratice

Q() 
Dacă F = Q, E = R, α = , polinomul minim pentru  este a(x) = x2 − 2. Corpul de bază F este important deoarece determină posibilitățile pentru coeficienții lui a(x). De exemplu, dacă se ia F = R, atunci polinomul minim pentru  =  este a(x) = x − .

Q() 
În general, pentru extensia pătratică liberă de pătrate , calculul polinomului minim al unui element  poate fi făcut folosind teoria lui Galois. Atunci  în particular aste implică  și . Acestea pot fi folosite pentru a determina  cu o serie de relații folosind aritmetica modulară.

Extensii de corp bipătratice 
Dacă  =  + , atunci polinomul minim în Q[x] este a(x) = x4 − 10x2 + 1 = (x −  −  )(x +  − )(x −  + )(x +  + ).

De notat că dacă  atunci acțiunea Galois pe  stabilizează . Prin urmare, polinomul minim poate fi obținut folosind grupul de coeficienți .

Rădăcini ale unității 
Polinoamele minime din Q[x] ale rădăcinilor unității sunt .

Polinoame Swinnerton–Dyer 
Polinomul minim din Q[x] al sumei rădăcinilor pătrate ale primelor n numere prime este construit în mod analog și se numește polinom Swinnerton–Dyer.

Bibliografie 
  
  
  Pinter, Charles C. A Book of Abstract Algebra. Dover Books on Mathematics Series. Dover Publications, 2010, p. 270–273. 

Polinoame
Teoria corpurilor